Емеринг може бити:

 Емеринг (Округ Еберсберг), општина у њемачкој савезној држави Баварска у округу Еберсберг.
 Емеринг (Округ Фирстенфелдбрук), општина у њемачкој савезној држави Баварска у округу Фирстенфелдбрук.